

Музика

Виконавці 
 , американський хеві-метал гурт
 , музикантка, раніше з квіркор дуету "Bitch and Animal"

Пісні 
 , 1971
 , 1997
 Bitch (пісня E-40), 2010

Інші медіа

Див. також 
 Сука